Gminy w USA:
 Griggs (ang. Griggs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Griggs (ang. Griggs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Griggs (ang. Griggs Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Griggs (ang. Griggs County) – w stanie Dakota Północna